Wojciech Męciński (1598-1643) – polski jezuita, misjonarz w Japonii
 Wojciech Kazimierz Męciński – marszałek Trybunału Głównego Koronnego, podkomorzy wieluński w latach 1657-1669
 Wojciech Męciński (zm. 1753) – starosta ostrzeszowski
 Wojciech Męciński (1698-1771) – kasztelan sądecki, poseł na sejm
 Wojciech Męciński (1760-1839) – generał Księstwa Warszawskiego, powstaniec listopadowy